Mathieu Debuchy (Fretin, 28 juli 1985) is een Frans voetballer. Hij is een rechtsbuiten die werd omgeschoold tot een aanvallend ingestelde rechtsachter. Debuchy verruilde Arsenal in januari 2018 voor AS Saint-Étienne. Debuchy maakte in oktober 2011 zijn debuut in het Frans voetbalelftal.

Clubcarrière
Debuchy begon met voetballen bij Union Sportive Frétin, om vervolgens op achtjarige leeftijd de overstap te maken naar de jeugdopleiding van Lille OSC. Op 31 januari 2004 maakte Debuchy zijn profdebuut voor Lille, waar hij in de basis startte in de competitiewedstrijd tegen FC Metz. In 2011 werd hij landskampioen met Lille. Datzelfde jaar won Lille ook de Coupe de France.

In de zomer van 2012 deed Newcastle United een poging om de Fransman naar het St. James' Park te halen, maar de overgang mislukte. In januari 2013 vertrok Debuchy alsnog naar The Magpies, waar hij een contract tot de zomer van 2018 tekende. De rechtsback kwam voor ongeveer zes miljoen euro over van Lille. Arsenal FC nam Debuchy na het wereldkampioenschap voetbal 2014 over van Newcastle. Tot een meerjarig contract en een transferbedrag van twaalf miljoen euro werd besloten op 17 juli 2014.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Debuchy maakte zijn debuut in de nationale ploeg van Frankrijk op 7 oktober 2011 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië (3–0). Hij speelde tot dusver vijf interlands en scoorde een keer voor de nationale ploeg. Dat doelpunt maakte hij op 27 mei 2012 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen IJsland. Hij nam met Les Bleus deel aan het EK voetbal 2012 in Polen en Oekraïne, waar de ploeg van bondscoach Laurent Blanc in de kwartfinales werd uitgeschakeld door titelverdediger Spanje: 2–0. Op het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië was hij basisspeler en maakte hij de uitschakeling door het Duits voetbalelftal in de kwartfinale mee.

Erelijst 

Frans voetballer